Bieg mężczyzn na 50 km techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 1 marca 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Odd-Bjørn Hjelmeset z Norwegii, który tym razem nie startował na tym dystansie. Nowym mistrzem świata został jego rodak, Petter Northug, drugie miejsce zajął Maksim Wylegżanin z Rosji, a brązowy medal zdobył Niemiec Tobias Angerer.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009